Álvarez-Cuevas o Álvarez de Cuevas – famiglia nobile spagnola
 Carlos Cuevas (1995) – attore spagnolo
 Cristián Cuevas (1995) – calciatore cileno di ruolo centrocampista
 Dídac Cuevas (2000) – cestista spagnolo
 Diedrich Erwing Téllez Cuevas (1983) – calciatore nicaraguense
 George de Cuevas (1885-1961) – mecenate cileno naturalizzato statunitense
 Inma Cuevas, propr. Inmaculada Cuevas Aragón (1978) – attrice spagnola
 Jonathan Andrés Suazo Cuevas (1989) – calciatore cileno
 Juan Cuevas (1988) – calciatore argentino naturalizzato messicano di ruolo attaccante
 Julián Ortiz de las Cuevas (1966) – ex cestista spagnolo
 Nelson Cuevas (1980) – calciatore paraguaiano di ruolo attaccante
 Pablo Cuevas (1986) – tennista uruguaiano
 Pablo Sebastián Cuevas (1994) – calciatore argentino di ruolo difensore
 Pedro de las Cuevas (1568-1635) – pittore spagnolo
 José Martín Cuevas Cobos, meglio conosciuto come Pedro Fernández (1969) – cantautore e attore messicano
 Pedro Carlos González Cuevas (1959) – storico e docente spagnolo
 Pipino Cuevas (1957) – pugile messicano
 Serafín R. Cuevas (1928-2014) – magistrato filippino
 Víctor Cuevas (1945) – ex cestista portoricano